Master of Landscape Architecture, een masteropleiding op hbo-niveau
 Militaire Luchtvaart Autoriteit, in Nederland
 Modern Language Association, een Amerikaanse organisatie voor academici die literatuur en literatuurkritiek bestuderen
MLA Style Manual, een stijlgids uitgebracht door de Modern Language Association
 Montessori Lyceum Amsterdam, een Nederlandse middelbare school